Gino Lo Russo – tenore italiano
Stefano Lo Russo  – politico italiano
 Clan Lo Russo  – sodalizio camorristico

Pagine correlate 
 Lorusso